Матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 в группе I между сборными Сербии и Албании состоялся 14 октября 2014 года на стадионе «Партизана» в Белграде. Эта встреча стала первой в истории между командами. Игра прервалась из-за массовых беспорядков в конце первой половины. Албанской сборной изначально было присуждено техническое поражение со счётом 0:3, а Сербия понесла наказание в виде двух матчей отборочного турнира без зрителей и снятия трёх очков. Обе футбольные федерации были оштрафованы на 100 тысяч евро (албанцы наказаны УЕФА за отказ продолжать встречу и использование недозволенного баннера, а сербы — за бросание фейерверков и петард, беспорядки на трибунах, выход болельщиков на поле, неудовлетворительную организацию, а также использование лазерной указки). Апелляции, поданные Федерацией футбола Сербии и Футбольной ассоциацией Албании, отклонены. Обе стороны решили обратиться в наивысшую инстанцию — Спортивный арбитражный суд в Лозанне. САС принял решение, наоборот, засчитать техническое поражение сборной Сербии и присудить три очка сборной Албании.

Положение команд в группе перед матчем 

Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2016 прошла 23 февраля 2014 года в Ницце. По правилам УЕФА не могут играть друг с другом в квалификации чемпионата Европы Россия и Грузия, Россия и Украина, Азербайджан и Армения, Гибралтар и Испания. При этом Сербия и Албания не были разведены по разным группам, хотя отношения между странами резко обострились после провозглашения независимости Косова.

Игра

Резюме 
Весь первый тайм прошёл в ожесточённой борьбе футболистов, грозившей перерасти в массовую стычку, а болельщики нагнетали обстановку, исполняя оскорбительные песни и используя пиротехнические средства. На 42-й минуте при счёте 0:0 над полем появился маленький радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, к которому был прикреплён флаг так называемой «Великой Албании». Как только квадрокоптер опустился достаточно низко, сербский защитник Стефан Митрович схватил полотнище и сбросил его, что вызвало негодование албанских игроков и привело к потасовке между представителями обеих сборных. Фанаты хозяев бросили файеры на газон и подожгли флаг НАТО. Массовой драки между зрителями удалось избежать, поскольку албанские болельщики присутствовали только в VIP-зоне, а поле вскоре было оцеплено полицией и стюардами. Главный арбитр матча англичанин Мартин Аткинсон принял решение остановить встречу и увести команды в подтрибунное помещение. Во время и после окончания игры полиция задержала в общей сложности 15 человек. Против восьми из них были возбуждены уголовные дела.

Детали

Статистика 

Источник: ru.uefa.com

Возможные причины и последствия 
Ещё утром 13 октября в белградском аэропорту «Никола Тесла» была задержана группа албанских фанатов с символикой «Армии освобождения Косова», но после вмешательства высокопоставленных европейских дипломатов правоохранительные органы отпустили болельщиков.

Сербская полиция выдвинула версию, что провокатором инцидента является брат премьер-министра Албании Эди Рамы Олси. У него при задержании был обнаружен пульт дистанционного управления летательным аппаратом. Вероятно, беспилотник был запущен с крыши храма Архангела Гавриила, который располагается на прилегающей к арене улице. Рама во время матча находился в ложе для почётных гостей. Разместил и доставил квадрокоптер Исмаил Моринай, 32-летний гражданин Италии албанского происхождения. При этом в сербских СМИ сообщается о его давней дружбе с Олси Рамой.

Происшествие в Белграде спровоцировало беспорядки в Республике Косово в день игры. Албанцы, проживающие в южной части Косовска-Митровицы, попытались прорваться через мост в северную часть города, где проживают сербы. Сотрудникам косовской полиции, полицейским миссии Евросоюза и военным из миссии под командованием НАТО пришлось применять шумовые гранаты.

18 октября во время матча албанской Суперлиги между «Фламуртари» и «Скендербеу» над стадионом пролетел другой дрон с флагом «Великой Албании», но встреча не была приостановлена. В тот же день болельщики «Црвены Звезды» сожгли флаг Албании во время гостевой игры чемпионата Сербии с «Партизаном». 2 ноября около тысячи албанцев провели акцию протеста около штаб-квартиры УЕФА в Ньоне.

Эди Рама из-за скандала был вынужден перенести свой первый официальный визит в Белград с 22 октября на 10 ноября. 15 ноября главный тренер сборной Сербии голландец Дик Адвокат был отправлен в отставку, его преемником на этом посту стал Радован Чурчич.

Второй, ответный, матч между двумя сборными состоялся в албанском Эльбасане 8 октября 2015 года, сербы одержали победу со счётом 2:0, причём оба мяча были забиты в компенсированное к матчу время. Албания же в итоге и вовсе пробилась на чемпионат Европы впервые в своей истории.

Примечания

Ссылки 

 Капитана сборной Албании могут дисквалифицировать на полгода
 Этрит Бериша: «Атмосфера на матче с Сербией напоминала зону военных действий»
 Ненад Томович: «Запасные пытались помочь албанцам»
 Зоран Тошич: «Нельзя было допускать драки болельщиков в матче с Албанией»
 Тренер сборной Албании уверяет, что сербские полицейские избивали его подопечных
 Дик Адвокат: «Это очевидная провокация, затрагивающая чувства сербского народа»
 Славолюб Муслин: «Безусловная ошибка УЕФА в том, что этот матч вообще состоялся»
 Мортен Ольсен: «Пустые трибуны в матче против Сербии не будут преимуществом для Дании»
 Федерация футбола Албании выступила с заявлением по поводу инцидента во время матча с Сербией
 Сербы настаивают на техническом поражении Албании
 МИД Сербии поблагодарил сборную за сдержанность во время инцидента на матче с Албанией
 МИД Албании осудил действия сербских фанатов
 Посол Сербии в России: «Футбольный матч был использован для демонстрации политических претензий Албании к Сербии и другим балканским государствам»
 Премьер-министр Сербии утверждает, что представители УЕФА были предупреждены о возможных провокациях
 Представитель УЕФА: «Не было причин для того, чтобы развести Албанию и Сербию по разным группам»
 Сорванный матч Сербия — Албания вызвал резкую реакцию в ФИФА
 Мишель Платини: «А если бы к беспилотнику был привязан не флаг, а бомба?»
 Платини призвал не смешивать спорт с политикой

Международные спортивные соревнования в Белграде
Октябрь 2014 года
События 14 октября
Футбол в Европе в 2014 году
Чемпионат Европы по футболу 2016
Матчи сборной Сербии по футболу
Матчи сборной Албании по футболу
Международные соревнования по футболу в Сербии
Спорт в Сербии в 2014 году
Спорт в Албании в 2014 году